Borsuky (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Borsuky (Balta), Dorf in der Oblast Odessa, Stadt Balta
 Borsuky (Hajssyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn
 Borsuky (Kremenez), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Borsuky (Nowa Uschyzja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja

Siehe auch:
 Barsuki